Die Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH mit Sitz in Linz ist ein Unternehmen des Landes Oberösterreich zur Entwicklung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich sowie für Kooperation und Förderberatung.

Geschichte 
1991 wurde vom damaligen Wirtschaftslandesrat Christoph Leitl die Oberösterreichische Technologie- und Marketinggesellschaft m.b.H. (TMG) gegründet. Gesellschafter waren das Land Oberösterreich mit 53 %, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Oberösterreich mit je 15 %, die Industriellenvereinigung Oberösterreich und die Stadt Linz mit je 5 %, die Landwirtschaftskammer Oberösterreich mit 3 %, die Stadt Steyr mit 2 %, die Wirtschaftsberatungs- und Ansiedelungsgesellschaft Wels GmbH und die Ennshafen OÖ GmbH je 1 %. Von den Gründungsgesellschaftern sind heute noch Land Oberösterreich (65 %), Arbeiter- und Wirtschaftskammer mit je 15 % und die Industriellenvereinigung mit 5 % an Bord.

Im Jänner 1999 beschloss der Oberösterreichische Landtag, das „Strategische Programm OÖ 2000+“ – eine fünfjährige Technologieoffensive – zu starten, das mit damals einer Milliarde Schilling dotiert war. Damit sollten Kompetenzzentren, Cluster (betriebliche fachspezifische Netzwerke), Technologie-, Innovations- und Gründerzentren gefördert sowie Fachhochschul-Studiengänge ausgebaut werden. Mit der Umsetzung beauftragt wurde die TMG.

Da die österreichische Wirtschaft hauptsächlich auf kleine und mittlere Betriebe (KMU) aufbaut, wurde die Cluster-Methodik gewählt. Diese wurde vom amerikanischen Wissenschaftler Michael E. Porter entwickelt und ermöglicht kooperative Zusammenarbeit voneinander unabhängiger Betriebe entlang von Wertschöpfungsketten. Die Cluster und Netzwerke wurden in jenen Wirtschaftszweigen angesiedelt, in denen Oberösterreich einen Spitzenstandort auf breiter Basis darstellt. Die Strategie verfolgte auch das Ziel, Forschung und Bildung enger mit der Wirtschaft zu vernetzen.

Im Dezember 2005 erfolgte schließlich die Ausgliederung der Cluster in die Clusterland OÖ GmbH.

2013 wollte der neue Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl aus der TMG und den verschiedenen Tochtergesellschaften eine einzige schlagkräftige Standortagentur machen. Der Erneuerungsprozess dauerte rund ein Jahr, bis es schließlich 2014 zur Fusion von TMG und den Tochtergesellschaften CATT Innovation Management GmbH, Clusterland OÖ und OÖ Wirtschaftspark GmbH kam.

Das Unternehmen heißt seit März 2015 Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH. Die Forschungsgesellschaft Upper Austrian Research (UAR) wurde 2017 ebenfalls in die Business Upper Austria integriert. Mit 1. Jänner 2019 wurde die Regionalmanagement OÖ GmbH (RMOÖ) als Tochtergesellschaft in die oö. Standortagentur Business Upper Austria eingegliedert. Die oberösterreichischen Regionalvereine und die Sozialpartner als direkte Eigentümer der RMOÖ schieden aus der RMOÖ aus. Heute gehören folgende Cluster und Netzwerke zur oö. Standortagentur Business Upper Austria:

 Automobil-Cluster (AC)
 Cleantech-Cluster (CTC)
 IT-Cluster (ITC)
 Kunststoff-Cluster (KC)
 Lebensmittel-Cluster (LC)
 Mechatronik-Cluster (MC)
 Building Innovation Cluster (BIC)
 Medizintechnik-Cluster (MTC)
 Softwarepark Hagenberg (SWPH)

Aufgaben und Ziele 
Die Business Upper Austria als Standortagentur des Landes Oberösterreich versteht sich als Ansprechpartner für Unternehmen bei Investitions- und Innovationsvorhaben. Ziele des Unternehmens sind:

 Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandorts Oberösterreich einschließlich der internationalen Positionierung des Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandorts;
 Schaffung und Weiterentwicklung von Infrastruktur für Investition, Innovation und Technologie in Oberösterreich;
 Förderung von Betriebsansiedelung und der Ausweitung bestehender Betriebe in Wirtschaftsparks einschließlich der Erkundung, Sicherung, Planung und Entwicklung (allenfalls auch Erwerb und Verwertung) von geeigneten Betriebsansiedlungsgebieten;
 Unterstützung von Innovations- und Technologietransfer.

Gefördert wird Business Upper Austria wesentlich aus Mitteln des Landes Oberösterreich. Die Agentur hat den Auftrag der Landespolitik, den Wirtschaftsstandort Oberösterreich zu sichern, zu stärken und weiterzuentwickeln sowie international zu positionieren. Business Upper Austria plant und entwickelt Betriebsansiedlungsgebiete und unterstützt Innovations- sowie Technologietransfer. Die Standortagentur versteht sich als Beratungsdienstleister für Unternehmen – als One-Stop-Shop von der Geschäftsidee bis zum Markt.

Business Upper Austria errichtet und betreibt Cluster und Wirtschaftsparks sowie Impulszentren, wie Technologie-, Innovations-, Dienstleistungs- und Gründerzentren. Die Standortagentur betreibt Marketing und Wissensmanagement für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Sie berät oberösterreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Zusammenhang mit regionalen, nationalen und internationalen Förderprogrammen und potentiellen Investoren. Business Upper Austria bringt Förderstellen und Förderwerber zusammen und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Sozialpartnern, Wissenschaft, Gebietskörperschaften sowie nationalen und internationalen Wirtschaftsagenturen.

Gesellschafter 
 OÖ Landesholding GmbH (65 %)
 Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich (15 %) Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Wirtschaftskammer Oberösterreich (15 %) Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Vereinigung der Österreichischen Industrie Landesgruppe Oberösterreich (5 %)

Aufsichtsräte 
(Quelle: )
 Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (Vorsitzender)
 Präsidentin Doris Hummer (1. Stellvertreterin)
 Präsident Andreas Stangl (2. Stellvertreter)

 Präsident Axel Greiner
 Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Christine Haberlander
 Ing. Thomas Bründl
 LAbg. Hans Karl Schaller
 Ing. Mag. Christian Schreiberhuber
 Univ.-Prof. Teodoro D. Cocca

 Ing. Matthias Koller, MBA, Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (vom Betriebsrat entsandt)
 Mag. Rainer Edelsbrunner, Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (vom Betriebsrat entsandt)
 Herbert Reitmann, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (vom Betriebsrat entsandt)
 Christoph Reiss-Schmidt, BA MSc, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (vom Betriebsrat entsandt)
 DI Dr. Markus Mair, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (vom Betriebsrat entsandt)

 Mag. Markus Roider, MBA (kein Stimmrecht)

Beteiligungen 
 Techno-Z Braunau Technologiezentrum GmbH (72,5925 %)
 Tech Center Linz – Winterhafen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. (33,3333 %)
 Techno-Z Ried Technologiezentrum GmbH (55 %)
 Upper Austrian Research GmbH (100 %)
 Technologie- und Innovationszentrum Kirchdorf GmbH (40,2597 %)
 TIC Technology & Innovation Center Steyr GmbH (25,0028 %)
 TIZ Landl – Grieskirchen GmbH (33,3333 %)
 Tech2b Inkubator GmbH (50 %)
 Regionalmanagement OÖ GmbH (100 %)

Einzelnachweise 

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft (Oberösterreich)
Gegründet 2014